Área micropolitana de Marshall podría referirse a:

 Área micropolitana de Marshall (Minnesota)
 Área micropolitana de Marshall (Misuri)
 Área micropolitana de Marshall (Texas)